PY se poate referi la:

 Paraguay, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .py, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Paraguay
 Puducherry, teritoriu federal în India, codul ISO 3166-2:IN
 .py, extensie folosită pentru fișierele sursă în limbajul Python

Legături externe 

  „PY” la acronymfinder.com

Acronime de două litere